Een regio van Niger, zie Tahoua (regio)
 De hoofdstad van de regio, zie Tahoua (stad)